Silmiougou peut désigner :

Toponymie 
 Silmiougou, un village du département de Boudry dans province du Ganzourgou de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Silmiougou, un village du département de Boussé dans la province du Kourwéogo de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Silmiougou, un village du département et la commune urbaine de Kaya dans la province du Sanmatenga de la région Centre-Nord au Burkina Faso.
 Silmiougou, un village du département de Loumbila dans la province de l’Oubritenga de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Silmiougou, un village du département de Pilimpikou dans la province du Passoré de la région Nord au Burkina Faso.
 Silmiougou, un village du département et la commune urbaine de Tenkodogo dans la province du Boulgou de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Silmiougou-Boumdoundi, un village du département de Yargo dans la province du Kouritenga de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Silmiougou-Peulh, un village du département de Yargo dans la province du Kouritenga de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Silmiougou-Yarcé, un village du département de Yargo dans la province du Kouritenga de la région Centre-Est au Burkina Faso.
 Silmiougou, un village du département de Zoungou dans la province du Ganzourgou de la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Tengsoba-Kièma-Silmiougou, un village du département de Ziga dans la province du Sanmatenga de la région Centre-Nord au Burkina Faso.